Појам Јово Поповић може да се односи на:
 Јово Поповић (политичар),
 Јово Поповић (историчар),